El término Santa Cruz de Tenerife puede referirse a:
 Santa Cruz de Tenerife, ciudad de Canarias, Capital de la Comunidad Autónoma junto con Las Palmas de Gran Canaria , capital de la provincia homónima y de la isla de Tenerife.
 Santa Cruz de Tenerife, provincia de España situada en Canarias, que comprende las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro y cuya capital es la ciudad anterior.